HMS Furious — название, которое носили пять кораблей британского Королевского флота:

 HMS Furious (1797) — 12-пушечная канонерская лодка. Спущена на воду в 1797 году, продана в 1802;
 HMS Furious (1804) — 12-пушечный gun-brig типа «Арчер». Спущен в 1804 году, продан в 1815;
 HMS Furious (1850) — колёсный пароходофрегат. Спущен на воду в 1850 году. С 1867 года — блокшив. Продан в 1884 году;
 HMS Furious (1896) — бронепалубный крейсер 2 класса типа «Эррогант». Спущен на воду в 1896 году. В 1915 году превращён в блокшив, переименован в Forte. Продан в 1923 году.
 HMS Furious (47) — линейный крейсер типа «Корейджес», позднее перестроенный в авианосец. Спущен на воду в 1916 году. Прошёл Первую и Вторую мировые войны. Продан в 1948 году.

См. также 
 HMS Furieuse (1809)